Бэйпаньцзян () — река в южном Китае. 

Её истоки находятся в Сюаньвэй провинции Юньнань, в уезде Ванмо Цяньсинань-Буи-Мяоского автономного округа провинции Гуйчжоу сливается с рекой Наньпаньцзян, образуя реку Хуншуйхэ.

Через ущелье, по которому протекает река, в 2010—2015 годах был построен Железнодорожный мост Цинлун.

Притоки Хуншуйхэ
Реки Гуйчжоу
Реки Юньнани